Reactiepad (biochemie), of metabole pathway, een reeks stofwisselingsprocessen in een organisme
 Reactiepad (reactie), een beschrijving van het verloop van een individuele chemische reactie